Рейс 229 может означать:
 Рейс 229 Pan American
 Рейс 229 Аэрофлота